Ivan Cindori (Remetinec (Novi Marof), 1938.), hrvatski katolički svećenik, isusovac, duhovni pisac i misionar.

Životopis 
U rodnom Remetincu završio je pučku školu. U Zagrebu je završio gimnaziju u Interdijecezanskom malom sjemeništu. U Družbu Isusovu stupio je 1955., a zaređen je 1967. godine. Nakon završenih studija djelovao je kao misionar u Zambiji. Od 1974. u Zagrebu je bio odgojitelj u Interdijecezanskom malom sjemeništu do 1979. godine. Nakon toga sve do 1986. djelovao je pastoralno u Beogradu, a potom se je vratio u Hrvatsku, u Opatiju. Jeseni ratne 1991. otišao je u Rim, gdje je godinu dana vodio hrvatski odsjek na Radio Vatikanu.

Djela
 1997. Dođi i vidi: Duhovne vježbe. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove.
 2007. Kad ljubavi ne bih imao...: Duhovne vježbe. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove.

Hrvatski katolički svećenici
Misionari
Hrvatski isusovci